VideoScribe ist eine Software zum automatischen Erstellen von Whiteboard-Animationen, die 2012 von der britischen Firma Sparkol entwickelt wurde.

VideoScribe basiert auf Adobe Flash und produziert QuickTime-Filme und Flash-Videos, die als Quicktime-Video, Flash-Video oder Bildsequenzen exportiert werden können.

VideoScribe ist als Desktop-Version, iPad-App und Android-App verfügbar. Die Desktop-Version kann eine Woche lang kostenlos getestet werden.

Weblink 
 VideoScribe-Website

Videosoftware
Windows-Software
MacOS-Software
Computeranimation
Präsentationsprogramm